Mota steht für:

 Mota (Automarke), US-amerikanische Automobilmarke (1953)
 Mota (Motorradmarke), deutsche Motorradmarke der Nachkriegszeit
 Mota (Vanuatu), Vulkaninsel im Norden des pazifischen Inselstaates Vanuatu
 Mota, Aldeia im osttimoresischen Suco Uaigae, siehe Uaigae
 Mota, spanisch-lateinamerikanischer Slangausdruck für die Droge Cannabis
 Mota, Tetum-Wort für „Fluss“ und Teil vieler geographischer Bezeichnungen auf Timor

Mota ist der Familienname folgender Personen:

 Aarón Padilla Mota (* 1977), mexikanischer Fußballspieler
 Agostinho José da Mota (1824–1878), brasilianischer Maler
 António Augusto da Costa Mota (1862–1930), portugiesischer Bildhauer
 Antonio Mota (1939–1986), mexikanischer Fußballtorwart
 Bernardo Mota (* 1971), portugiesischer Tennisspieler
 Bruno da Mota Miranda (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Mota Pinto (1936–1985), portugiesischer Politiker und Ministerpräsident Portugals
 Daniel da Mota (* 1985), luxemburgischer Fußballspieler
 Fabielle Mota (* 1978), brasilianischer Radrennfahrer
 Germán Larrea Mota Velasco (* 1941), mexikanischer Unternehmer
 Gisela Mota Ocampo (1982–2016), mexikanische Politikerin
 Helder Mota (* 1977), timoresischer Fußballspieler
 Jaime Mota de Farias (1925–2021), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Alagoinhas
 João José da Mota e Albuquerque (1913–1987), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von São Luís

 Josefina Vázquez Mota (* 1961), mexikanische Politikerin (PAN)
 Justino Mota (†), osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist
 Leonor Cardoso Mendes Mota, osttimoresische Diplomatin
 Lindomar Rocha Mota (* 1971), brasilianischer Geistlicher, Bischof von São Luís de Montes Belos

 Mario de Souza Mota (* 1958), brasilianischer Fußballspieler
 Marito Mota, osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist und Politiker
 Miraildes Maciel Mota (* 1978), brasilianische Fußballspielerin
 Omahyra Mota (* 1984), dominikanisches Model und Schauspielerin
 Otoniel Mota (1878–1951), brasilianischer Altphilologe, Romanist, Lusitanist, Grammatiker und Übersetzer
 Rosa Mota (* 1958), portugiesische Leichtathletin
 Salvador Mota (1922–1986), mexikanischer Fußballtorhüter
 Sergio Mota Marín (* 1941), mexikanischer Botschafter
 Willen Mota Inácio (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Yoveinny Mota (* 2000), venezolanische Leichtathletin

Siehe auch:
 Motta
 La Mòta